

Titres 

 Après l'amour (1924), pièce de théâtre française de Pierre Wolff et Henri Duvernois ;
 Après l'amour (1931), film français de Léonce Perret ;
 Après l'amour (1948), film français de Maurice Tourneur ;
 Après l'amour (1991), film français de Diane Kurys ;
 Après l'amour (2005), album français de Karin Clercq.